Archaeornithura — род ископаемых авиал (птиц в широком смысле) из семейства Hongshanornithidae клады Ornithuromorpha, обнаруженный в 2013 году китайскими палеонтологами на территории провинции Хэбэй. Известен по двум экземплярам остатков, принадлежащих одному виду, получившему название Archaeornithura meemannae. Полностью описан в 2015 году.

Archaeornithura обитали около 130,7 млн лет назад (меловой период). По всей вероятности, является древнейшей известной науке настоящей (веерохвостой) птицей.

Archaeornithura представляли собой птиц размером с небольшого кулика около 15 см высотой с маленьким телом и длинными ногами.

Скелеты были найдены в осадочной породе (алевролите), на которой отпечаталось оперение, что позволило установить наличие хохолка на голове и веерообразное строение хвоста. Крылья имели кроющие перья, создающие подъёмную силу при взмахах и особый пучок перьев (алула или крылышко). Строение крыльев говорит о том, что Archaeornithura хорошо умели летать и были способны к сложным и скоординированным манёврам в воздухе. Ноги были неоперёнными, как у современных околоводных птиц.

Примечания

Литература

Ссылки 
 The oldest record of ornithuromorpha from the early cretaceous of China
 
 В Китае нашли скелет и перья древнейшей птицы

Авиалы
Монотипические роды архозавров
Птицы мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2015 году
Фоссилии из меловых отложений Китая